Покро́вка — село в составе сельского поселения Звезда Безенчукского района Самарской области.

, находится в 12 км к юго-западу от центра г. Чапаевска («химплощадка»).

Расположено на левом берегу Чапаевки. Вблизи села проходят автодорога Самара — Саратов и железнодорожный обход городов Чапаевск / Новокуйбышевск / Самара.

История 
Место дислокации первого в СССР завода по уничтожению химического оружия (ЗУХО).

Для строительства была избрана территория в/ч 42731, где с 1940-х гг. находились склады химического оружия, например склад N 433 Наркомата обороны СССР. Сюда же перед началом ВОВ была перевезена часть химического оружия из г. Москвы (Очаково, склад НКО № 136), а также большие партии стойких отравляющих веществ (ОВ) с военного завода N 102 (ныне Средне-Волжский завод химических удобрений, г. Чапаевск). Строящемуся объекту присвоен условный шифр «1212». Начальником объекта «1212» стал полковник В. К. Соловьев.

Население

Примечания

См. также 
 Чапаевский завод по уничтожению химического оружия

Населённые пункты Безенчукского района